Mondovì – comune dell'Italia in Piemonte
Mondovi – comune degli Stati Uniti d'America in Wisconsin
Mondovi, antico nome di Dréan– comune dell'Algeria